Суперкубок Кандиду де Оливейра 1981 года () — 3-й розыгрыш Суперкубка Португалии, в котором встречались чемпион страны сезона 1980/81 и обладатель Кубка Португалии 1980/81 «Бенфика» и финалист Кубка Португалии «Порту». Первый матч в Лиссабое закончился уверенной победой хозяев со счётом 2:0, но во второй игре «Порту» сумел взять реванш, разгромив соперника со счётом 4:1, и стал обладателем трофея.

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Португалии 1981 на сайте zerozero.pt

1981
Матчи ФК «Бенфика»
Матчи ФК «Порту»
Португалия
Спорт в Португалии в 1981 году
Спортивные соревнования в Лиссабоне
Спортивные соревнования в Порту
События 1 декабря
События 8 декабря
Декабрь 1981 года